Die Saison 1994/95 der Oberliga Westfalen war die 17. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die erste als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum letzten Mal wurde die Zwei-Punkte-Regel verwendet. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der FC Gütersloh mit drei Punkten Vorsprung auf die Amateure von Borussia Dortmund.

Der einzige sportliche Absteiger waren die Amateure des FC Schalke 04. Der VfL Gevelsberg wurde nach dem 11. Spieltag wegen dreimaligen Nichtantretens ausgeschlossen und musste ebenfalls absteigen. Alle bis dahin ausgetragenen Spiele der Gevelsberger wurden aus der Wertung genommen.

Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen  der TuS Ahlen und die Sportfreunde Oestrich-Iserlohn jeweils als Staffelsieger auf. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister sicherte sich der SV Rotthausen den dritten Aufstiegsplatz.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1994/95 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der 2. Bundesliga 1993/94:
 SG Wattenscheid 09 II
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1993/94:
 Borussia Dortmund Am.
 SpVg Beckum
 Rot-Weiß Lüdenscheid 
 Hasper SV 
 SpVg Brakel
 Sportfreunde Siegen 
 SuS Stadtlohn 
 VfR Sölde
 Rot-Weiß Lennestadt 
 Hammer SpVg 
 VfB Hüls 
 SV Holzwickede
 Blau-Weiß Wewer
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1993/94:
 VfB Hüls (Staffel 1)
 Hammer SpVg (Staffel 1)
 SuS Stadtlohn (Staffel 1)
 Blau-Weiß Wewer (Staffel 1)
 Sportfreunde Siegen (Staffel 2)
 Rot-Weiß Lüdenscheid (Staffel 2)
 Hasper SV (Staffel 2)
 Rot-Weiß Lennestadt (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Verbandsliga-Staffeln. Rotthausen stieg durch einen 1:0-Sieg am 5. Juni 1995 auf neutralem Platz in Marl in die Oberliga auf.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 245.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1994/95 bei Westfalenkick.de

1994
Fußballsaison 1994/95